В дискографию британско-ирландской девичьей группы The Saturdays входят 4 студийных альбома, мини-альбом и 17 синглов, половина из которых входили в первую десятку британского чарта.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видеография

Видеоальбомы

Клипы

Примечания 

Saturdays
The Saturdays